Ната́лья Вла́сова: Власова, Наталья Анатольевна (род. 1956) — советский и российский юрист-криминолог.
 Власова, Наталья Васильевна (Колоскова; род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Власова, Наталья Михайловна (1941—2014) — советская и российская актриса.